Бауди́ш, Бауди́шова () — чешская и словацкая фамилия.

Известные носители 
 Баудишова, Альжбета (род. 1995) — чешская кёрлингистка.
 Баудишова, Михаэла (род. 1998) — чешская кёрлингистка.